Le bilan par saison du Stade athlétique spinalien retrace le parcours du Stade athlétique spinalien, section football, club fondé en 1941.

Le Stade athlétique spinalien compte dix saisons en Division 2, dont 5 avec le statut amateur. Il se place en 2014 à la  sur 146 du classement de deuxième division toutes saisons confondues établi par la Ligue de football professionnel.

De plus, le SAS totalise 25 saisons au troisième niveau national, dont cinq en National dont une avec le statut professionnel, onze en Division 3 et neuf dans l'ancien Championnat de France amateur. À cela il faut ajouter dix saisons au quatrième niveau, dont trois en Division 4 et sept en Championnat de France amateur ; et deux saisons au cinquième échelon national, en CFA 2.

Bilan par saison 

Champ = Pts = points; J = joués; G = gagnés; N = nuls; P = perdus; Bp = buts pour; Bc 2= buts contre; Dif = différence de buts

Notes et références

Voir aussi 
 Stade athlétique spinalien

Liens externes 
 

SAS Épinal
Épinal